Неоархай e последната геоложка ера на еона архая. Обхваща периода от преди 2,8 до 2,5 милиарда години. Отнася се към Беломорския цикъл, в който се формира днешната континентална земна кора. Кислородната фотосинтеза се появява за първи път в тази ера и става причина за кислородната катастрофа по-късно по време на палеопротерозоя поради изхвърлянето на кислород в атмосферата. Този период е определен само хронологически, но не и като специфичен слой в скалите на земята.

Геохронологична скала
Геология